Leocorno – animale immaginario dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo alla fronte
 Leocorno – simbolo araldico
 Contrada del Leocorno – contrada di Siena